Ernst Leisi ist der Name folgender Personen:

* Ernst Leisi (Historiker) (1878–1970), Schweizer Historiker
 Ernst Leisi (Anglist) (1918–2001), Schweizer Anglist